Тим Деклерк (; род.  в Лёвене, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Достижения 

 2007
 1-й Этап 1 Тур Мюнстера
 2011
Чемпионат Бельгии
 1-й  Групповая гонка 
 1-й Этапы 2 & 5 Тур Намюра
 2012
 1-й Велотрофей Йонга Мар Мудига
 6-й Кубок Бернокки
 10-й Тур Заландии Сеапортс
 2013
 1-й Велотрофей Йонга Мар Мудига
 4-й Тур гор и замков 
 7-й Тур Финистера
 9-й Схал Селс
 2016
 3-й Гран-при Лиллера
 7-й Дварс дор хет Хагеланд
 7-й Схал Селс
 8-й Ле-Самен
 2017
 3-й Гюллегем Курсе

Гранд-туры

Ссылки 

Велогонщики Бельгии